Инвестиционная политика () — инвестиционный процесс, включающий определение целей инвестора.

Определение 
Согласно американскому профессору Уильяму Шарпу инвестиционная политика — это составная часть инвестиционного процесса, включающая определение целей инвестора, его предпочтений к соотношению между ожидаемой доходностью и риском. 

Элементы инвестиционной политики:
 виды активов, в которые инвестор инвестирует средства;
 степень активности управления инвестиционным портфелем;
 выбор в качестве цели инвестиций — получение дохода или рост стоимости актива.

См. также 
 Инвестиционная политика предприятия
 Инвестиционная политика государства

Примечания 

Инвестиции